Пунта де ла Сијера има више значења:

 Пунта де ла Сијера (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пунта де ла Сијера, Лос Мимбрес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику